Mary bezeichnet:

 Mary (Vorname), weiblicher Vorname
 Mary (Roman), Roman von Mary Wollstonecraft aus dem Jahr 1787
 Mary (Film), Film von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1930
 Mary (2005), Filmdrama von Abel Ferrara aus dem Jahr 2005
 Mary (2019), Originaltitel von The Ship – Das Böse lauert unter der Oberfläche, US-amerikanischer Horrorfilm von Michael Goi
 Mary (Mondkrater), sehr kleinen Mondkrater
 Mary (Gedankenexperiment), Gedankenexperiment
 Mary (Elefant), amerikanischen Zirkuselefanten
 Mary Morgan, von Georg Preuße geschaffene und gespielte Travestie-Bühnenfigur
 (2779) Mary, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Mary ist der Name folgender Orte:
 Mary (Turkmenistan), Stadt in Turkmenistan
 Mary welaýaty, turkmenische Provinz
 Mary (Saône-et-Loire), Gemeinde in Frankreich.

Mary ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Mary (1792–1846), belgischer Botschafter
 Emile Mary (1898–1959), französischer Autorennfahrer
 Fabien Mary (* 1978), französischer Jazz-Trompeter
 Helen Mary (* 1977), indische Feldhockeyspielerin
 Jean-Bernard Mary-Lafon (1810–1884), französischer Literat, Historiker, Romanist und Provenzalist
 John Mary (* 1993), kamerunischer Fußballspieler
 Ken Mary, US-amerikanischer Heavy-Metal-Schlagzeuger, Sänger und Perkussionist
 Mehdy Mary (* 1980), französischer Basketballspieler und -trainer
 Zsuzsa Mary (1947–2011), ungarische Musikerin

Siehe auch:
 Mari
 Marie
 Saint Mary
 Mary River
 Merry
 Meri